Two Harbors ist der Name folgender US-amerikanischer Ortschaften:

Two Harbors (Kalifornien) auf Santa Catalina Island
Two Harbors (Minnesota)